Preta (canção) — de Daniela Mercury
Preta (entidade) — ser sobrenatural da tradição hinduísta e budista
Praia Preta — praia do litoral norte de São Paulo, Brasil
Preta Gil — cantora brasileira

Ver também 

Desambiguações de música